Євсуг — річка у Луганській області, права притока Сіверського Дінця.
 Євсуг — село, Луганська область, Біловодський район.